Attributo – con questo termine in filosofia s'intende genericamente la qualità che viene riferita a un ente
 Attributo – elemento della frase (per la figura retorica, si veda epiteto)
 Attributo – nell'ambito dei database è proprietà significative di una relazione
 Attributo – in araldica termine, o insieme di termini, che serve a descrivere un modo di essere di una pezza, o di una figura
 Attributo – nell'iconorgafia dei santi sono le caratteristiche identificative dei vari santi

Altri progetti